Büngeler ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Büngeler (1900–1987), Pathologe
 Heinz Büngeler (1913–1943), SS-Obersturmführer